Драган Антић се може односити на:

 Драган Антић — Рецко, фудбалски тренер и бивши фудбалер
 Драган Антић (професор), ректор Универзитета у Нишу
 Драган Антић (певач)